Национальная лига 1966/1967 () — 56-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 27 августа 1966 года и закончился 24 июня 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1966/1967 на rsssf.com 
 Сезон 1966/1967 на сайте austriasoccer.at 

1966/1967
Спорт в Австрии в 1966 году
Спорт в Австрии в 1967 году
Австрия
Австрия